Negnar je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 24 stanovnika te 7 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 21 stanovnika.

</small>

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji